Пења има више значења:

 Пења (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пења, Течикол (Чиконамел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику